C2H7N – formula molecolare della dimetilammina
C2H7N – formula molecolare dell'etilammina

Formule molecolari